USS Barbel — кораблі ВМС США.

 USS Barbel (SS-316) — підводний човен США часів Другої світової війни типу «Балао». Вступив у стрій у 1943 році. Загинув 4 лютого 1945 року.
 USS Barbel (SS-580) — підводний човен однойменного типу ВМС США. На службі протягом 1959-1989 років. У 2001 році потоплений як мішень.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни